Kaiserreich Haiti steht für:

 Kaiserreich Haiti (1804–1806) unter Jean-Jacques Dessalines
 Kaiserreich Haiti (1849–1859) unter Faustin Soulouque